Jalani Sidek – ex giocatore di badminton malese
 Rashid Sidek – ex giocatore di badminton malaysiano
 Razif Sidek – ex giocatore di badminton malese